Svartgöl kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Svartgöl, Blekinge, sjö i Ronneby kommun,  (7,09 ha)
Svartgöl (Anderstorps socken, Småland), sjö i Gislaveds kommun, 
Svartgöl (Dalhems socken, Småland), sjö i Västerviks kommun,  (6,81 ha)
Svartgöl (Fliseryds socken, Småland), sjö i Mönsterås kommun,  (3,4 ha)
Svartgöl (Gladhammars socken, Småland), sjö i Västerviks kommun, 
Svartgöl (Hallingebergs socken, Småland), sjö i Västerviks kommun, 
Svartgöl (Hannäs socken, Småland, 644909-152727), sjö i Åtvidabergs kommun, 
Svartgöl (Hannäs socken, Småland, 645045-152930), sjö i Åtvidabergs kommun, 
Svartgöl (Hjorteds socken, Småland, 637919-152980), sjö i Västerviks kommun, 
Svartgöl (Hjorteds socken, Småland, 638585-153179), sjö i Västerviks kommun, 
Svartgöl (Hjorteds socken, Småland, 638877-152828), sjö i Västerviks kommun, 
Svartgöl (Kristdala socken, Småland), sjö i Oskarshamns kommun, 
Svartgöl (Långasjö socken, Småland, 626586-147497), sjö i Emmaboda kommun, 
Svartgöl (Långasjö socken, Småland, 627762-147604), sjö i Emmaboda kommun, 
Svartgöl (Målilla socken, Småland), sjö i Hultsfreds kommun, 
Svartgöl (Odensvi socken, Småland), sjö i Västerviks kommun, 
Svartgöl (Rumskulla socken, Småland), sjö i Vimmerby kommun, 
Svartgöl (Sankt Sigfrids socken, Småland), sjö i Nybro kommun, 
Svartgöl (Ukna socken, Småland, 643731-153084), sjö i Västerviks kommun, 
Svartgöl (Ukna socken, Småland, 644243-153685), sjö i Västerviks kommun, 
Svartgöl (Ukna socken, Småland, 644260-154327), sjö i Västerviks kommun, 
Svartgöl (Vissefjärda socken, Småland, 627221-148273), sjö i Emmaboda kommun, 
Svartgöl (Vissefjärda socken, Småland, 627868-148971), sjö i Emmaboda kommun, 
Svartgöl (Överums socken, Småland), sjö i Västerviks kommun, 
Svartgölen (Dalhems socken, Småland), sjö i Västerviks kommun, 
Svartgölen (Döderhults socken, Småland), sjö i Oskarshamns kommun, 
Svartgölen (Frödinge socken, Småland), sjö i Vimmerby kommun, 
Svartgölen (Högsby socken, Småland), sjö i Högsby kommun, 
Svartgölen (Ingatorps socken, Småland), sjö i Eksjö kommun, 
Svartgölen (Kävsjö socken, Småland), sjö i Gnosjö kommun,  (6,33 ha)
Svartgölen (Malmbäcks socken, Småland), sjö i Nässjö kommun,  (2,3 ha)
Svartgölen (Målilla socken, Småland, 636351-150619), sjö i Hultsfreds kommun, 
Svartgölen (Månsarps socken, Småland), sjö i Jönköpings kommun,  (0,7 ha)
Svartgölen (Nydala socken, Småland, 634611-141558), sjö i Värnamo kommun, 
Svartgölen (Nydala socken, Småland, 635600-140926), sjö i Värnamo kommun, 
Svartgölen (Svenarums socken, Småland), sjö i Vaggeryds kommun, 
Svartgölen (Södra Vi socken, Småland), sjö i Vimmerby kommun, 
Svartgölen (Tranås socken, Småland), sjö i Tranås kommun, 
Svartgölen (Vimmerby socken, Småland), sjö i Vimmerby kommun, 
Svartgölen (Västra Eds socken, Småland), sjö i Västerviks kommun,  (7,1 ha)
Svartgölen (Åkers socken, Småland), sjö i Vaggeryds kommun,  (1 ha)
Svartgölen (Örsjö socken, Småland), sjö i Nybro kommun, 
Svartgölen (Överums socken, Småland), sjö i Västerviks kommun, 
Svartgölen, Västergötland, sjö i Tranemo kommun, 
Lilla Svartgölen, sjö i Finspångs kommun, 
Stora Svartgölen (Skedevi socken, Östergötland), sjö i Finspångs kommun, 
Stora Svartgölen (Tjällmo socken, Östergötland), sjö i Motala kommun, 
Svartgöl (Hycklinge socken, Östergötland), sjö i Kinda kommun, 
Svartgöl (Yxnerums socken, Östergötland, 645855-152808), sjö i Åtvidabergs kommun, 
Svartgöl (Yxnerums socken, Östergötland, 646122-152767), sjö i Åtvidabergs kommun, 
Svartgölen (Brunneby socken, Östergötland), sjö i Motala kommun, 
Svartgölen (Godegårds socken, Östergötland), sjö i Motala kommun, 
Svartgölen (Krokeks socken, Östergötland), sjö i Norrköpings kommun, 
Svartgölen (Kvillinge socken, Östergötland), sjö i Norrköpings kommun, 
Svartgölen (Malexanders socken, Östergötland, 643606-147065), sjö i Boxholms kommun,  (7,91 ha)
Svartgölen (Malexanders socken, Östergötland, 644325-146175), sjö i Boxholms kommun, 
Svartgölen (Nykils socken, Östergötland), sjö i Linköpings kommun, 
Svartgölen (Risinge socken, Östergötland), sjö i Finspångs kommun, 
Svartgölen (Simonstorps socken, Östergötland), sjö i Norrköpings kommun, 
Svartgölen (Stjärnorps socken, Östergötland, 649336-148827), sjö i Linköpings kommun, 
Svartgölen (Stjärnorps socken, Östergötland, 649469-148463), sjö i Linköpings kommun, 
Svartgölen (Trehörna socken, Östergötland), sjö i Ödeshögs kommun,  (5,3 ha)
Svartgölen (Ulrika socken, Östergötland), sjö i Linköpings kommun, 
Svartgölen (Västra Eneby socken, Östergötland, 642405-149426), sjö i Kinda kommun, 
Svartgölen (Västra Eneby socken, Östergötland, 644150-148938), sjö i Kinda kommun, 
Svartgölen (Västra Ryds socken, Östergötland), sjö i Ydre kommun, 
Svartgölen (Åtvids socken, Östergötland), sjö i Åtvidabergs kommun, 
Svartgölen (Björkviks socken, Södermanland), sjö i Katrineholms kommun, 
Svartgölen (Kila socken, Södermanland, 650984-153394), sjö i Nyköpings kommun, 
Svartgölen (Kila socken, Södermanland, 651763-152875), sjö i Nyköpings kommun,  (0,6 ha)
Svartgölen (Lerbäcks socken, Närke), sjö i Askersunds kommun,  (0,4 ha)
Svartgölen (Svennevads socken, Närke), sjö i Hallsbergs kommun,  (0,3 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn